Флаг сельского поселения Лунёвское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Лунёвское Солнечногорского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 12 февраля 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6009.

Флаг сельского поселения Лунёвское отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, несущее в середине полотнища фигуры из герба поселения (лунь, крест, подкова), выполненные, белыми, серыми и жёлтыми цветами».

Обоснование символики 
Сельское поселение Лунёвское расположено на территории вплотную прилегающей к аэропорту Шереметьево. По территории поселения проходит современная трасса — Ленинградское шоссе. Когда-то это был тракт Москва—Санкт-Петербург. И первая почтовая станция от Москвы, на которой проходила смена лошадей, называлась Чёрная Грязь. Сейчас это небольшая деревня в составе сельского поселения Лунёвское.

Флаг поселения языком символов и аллегорий отражает топонимику название и исторические корни поселения. Птица, называемая лунь, гласно указывает на название поселения, а её цвет отражает бытующую в народе примету: «Белый, как лунь». Летящая птица является также аллегорией пролетающих над территорией поселения «железных птиц» — самолётов, взлетающих и садящихся в аэропорту Шереметьево. Символика птицы многозначна: символ ветра, воздуха, духа, души, стремительного движения, вдохновения, свободы.

В старые времена землями, входящими в состав поселения, владели известные в России роды Малиновских (одна из них Е. А. Долгорукова-Малиновская встречалась с А. С. Пушкиным, Н. В. Гоголем, была приятельницей М. Ю. Лермонтова) и Базилевских (один из которых был губернатором Гродно). В гербах этих родов присутствуют подкова и крест, заимствованные во флаг сельского поселения Лунёвское и символизирующие связь прошлого с настоящим.

Крест — символ духовности, возрождения, вечной памяти, бессмертия. Лапчатый крест аналогичный Георгиевскому кресту — символ воинской славы и чести, символ памяти всех воинов погибших в Великой Отечественной войне. В ноябре-декабре 1941 года по территории поселения проходила линия обороны.

Крест на флаге сельского поселения Лунёвское также аллегорически указывает на все культовые православные сооружения, расположенные на территории поселения. К ним относятся Богородице-Рождественская церковь в Поярково, Троицкая церковь в Чашниково, Покровская церковь в деревне Мышецкое и др.

Подкова — символ удачи, процветания, символ защиты.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности и возвышенных устремлений.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, примирения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Примечания